Безсонов () — російське прізвище. Жіноча форма — Безсонова.

Відомі носії 
 Безсонов Володимир Васильович (5 березня 1958, Харків) — український футбольний тренер, в минулому — відомий радянський футболіст.
 Безсонов Євген Іванович (20 липня 1923, Москва) — радянський військовик, автор книги мемуарів «Танковий десант».
 Безсонов Микола Миколайович (1868 — 1919) - єпископ крем'янецький, згодом красноярський.
 Безсонов Михайло Матвійович (1886 — ?) — український державний діяч, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938—1947).
 Безсонов Петро Олексійович (1828 — 1898, Москва) — російський дослідник фольклору.
 Безсонов Сергій Васильович (1885 — 1955) — радянський науковець, професор, доктор архітектури.

Жінки 
 Безсонова Ганна Володимирівна (29 липня 1984, Київ) — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років. Дочка Володимира Безсонова.